Kamjanka je ukrajinské místopisné jméno:

 sídel 
 Kamjanka – město v Čerkaské oblasti
 Kamjanka (Černobylský rajón) – zaniklé sídlo v uzavřené zóně Černobylu
 Kamjanka-Buzka – město oblastního významu ve Lvovské oblasti
 Kamjanka-Dniprovska – město v Záporožské oblasti

 řek 
 Kamjanka – přítok Očeretovaté, levého přítoku Kryvého Torce
 Kamjanka – přítok Ajdaru
 Velyka Kamjanka – přítok Severního Donce